MVX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Minvoul (Gabon)
 mvx – codice ISO 639-3 della lingua meoswar